L'elenco schematico che segue costituisce un riassunto cronologico delle principali tappe della psicologia. Essendovi discussione su questo argomento anche ai più alti livelli della disciplina, Si legga il successivo elenco con la dovuta vis critica.

Gli albori
600 a.C. Il matematico Talete di Mileto formula le sue prime teorie sull'origine del mondo.
580 a.C. Anassimandro disegna il primo atlante mondiale 
474 a.C. Parmenide di Elea scrive il trattato Sulla Natura
470 a.C.-399 a.C. Socrate
460 a.C.-370 a.C. Democrito
427 a.C.-348 a.C. Platone
384 a.C.-322 a.C. Aristotele
360 a.C. Platone scrive il Timeo
350 a.C. Aristotele scrive il trattato De Anima e Sulla memoria e le reminiscenze.
170 Claudio Galeno descrive il cervello, con osservazioni particolari sui ventricoli.
1020 Avicenna attribuisce ai tre ventricoli del cervello cinque funzioni: buon senso, immaginazione, pensiero, capacità di valutazione, memoria.
1264 Summa Theologica di Tommaso d'Aquino
1590 Rudolph Göckel scrive un trattato dal titolo Psychologia
1594 Otto Cassman, allievo di Goclenius, scrive Psychologia Anthropologica, or Animae Humanae Doctrina
1637 Cartesio, pubblica Discorso sul metodo
1774 Franz Mesmer effettua la sua prima presunta cura usando il magnetismo animale
1782 Il filosofo tedesco Immanuel Kant pubblica la Critica della ragion pura
1785 Thomas Reid pubblica il saggio Essay in the Intellectual Powers of Man; Johann Jakob Emgel distingue il comportamento rappresentativo ed espressivo dell'attore nel libro Ideas for a Mimic
1786 Luigi Galvani segnala i risultati degli esperimenti sulla stimolazione dei muscoli della rana all'applicazione di un impulso elettrico
1790 Erasmus Darwin produce una teoria del comportamento umano e dell'esperienza in termini di tre categorie fondamentali: stimolo, contrazione muscolare e potere sensitivo centrale

1800
1811 In un pranzo sociale, sir Charles Bell espone ai soci la separazione anatomica del midollo spinale tra funzione motoria e funzione sensitiva
1817 Ernst Weber è nominato docente di fisiologia all'Università di Lipsia
1822 La dottrina della Frenologia approda in America quando George Combe pubblica Essays on Phrenology, Or An Inquiry into the Principles and Utility of the System of Drs. Gall and Spurzheim, and into the objections Made Against It.
1856 Hermann von Helmholtz pubblica il primo volume del Handbuch der physiologischen Optik.
1858 Wilhelm Wundt è assistente di Helmholtz.
1859 Charles Darwin pubblica The origini of the species.

1860
1860 Gustav Fechner pubblica The Elements of Psychophysics
1861 Paul Broca indica che la perdita della parola in un individuo è dovuta ad una lesione del terzo avvolgimento del lobo frontale sinistro
1862 Wundt insegna un corso estivo intitolato Psychology as a Natural Science
1863 Wundt pubblica Lectures on  Human and Animal Psychology
1865 F. Galton pubblica  Hereditary talent and character
1866 Ivan Michajlovič Sečenov pubblica I riflessi del cervello, libro che raccoglie una serie di articoli scritti a partire dal 1863, nel quale spiega le funzioni superiori come schema di riflessi
1868 Il fisiologo olandese F. C. Donders pubblica Over den snelheid van psychische processen
1869 Francis Galton pubblica Hereditary Genius; Francis Galton utilizza la distribuzione normale per fini classificatori

1870
1871 Charles Darwin pubblica The descent of man
1872 Il neurologo francese Jean-Martin Charcot comincia ad insegnare alla Salpêtrière; Charles Darwin pubblica The Expression of the Emotions in the Man and in the Animals
1873 Wundt pubblica i Principles of Physiological Psychology
1874 Franz Brentano pubblica Psychology from an Empirical Standpoint; Wundt lascia Heidelberg per un incarico all'Università di Zurigo; William Benjamin Carpenter pubblica i Principles of Mental Physiology, un libro che è citato molte volte da William James
1875 William James insegna al corso The relationships among the Physiology and the Psychology; Francis Galton pubblica History  of twins; Wundt lascia Zurigo e va all'Università di Lipsia
1876 Francis Galton usa il metodo di comparazione fra i gemelli; Bain fonda Mind, il primo giornale dedicato alla ricerca psicologica
1877 Charles Darwin pubblica A biographical sketch of a infant
1879 Wilhelm Wundt istituisce il primo laboratorio psicologico al mondo, all'Università di Lipsia in Germania; Francis Galton utilizza il metodo dell'associazione di parola; Lightner Witmer usa per la prima volta il termine psicologia clinica

1880
1880 Francis Galton pubblica le Statistics of mental imageryFrancis Galton fa uso sistematico dei questionari
1881 Max Friedrich diviene il primo laureato in psicologia sperimentale
1882 George Romanes pubblica il libro Animal IntelligenceWilliam T. Preyer pubblica il primo libro The Mind of the Children
1883 Francis Galton pubblica le Inquiries into Human Faculty and Its Development; Il primo laboratorio di psicologia in America è stabilito all'Università di Johns Hopkins; Wundt diventa direttore del Laboratorio di Lipsia; Wilhelm Wundt pubblica i risultati della sua ricerca del laboratorio nel libro Philosophische Studien
1884 William James pubblica What is an emotion?; John Dewey pubblica The new psychology; Il dottore francese Hipollyte Bernheim pubblica On the Suggestion in the hypnotic state
1885 Herman Ebbinghaus pubblica Memory: A contribution to experimental Psychology; il primo laboratorio di psicologia in Italia è stabilito all'Università di Roma; Francis Galton introduce le batterie di test per misurare le abilità di una persona
1886 James McKeen Cattell pubblica The time taken up by cerebral operations; V. Betcherev fonda il primo laboratorio di psicologia in territorio russo
1887 Il Journal of American Psychology pubblica l'articolo Dermal Sensitiveness to Gradual Presure Changes scritto da Hall e dal pioniere della psicologia in Giappone, Yuzero Motora
1888 James McKeen Cattell diviene primo professore di psicologia d'America all'Università della Pensilvania
1889 Il primo laboratorio di psicologia in Canada è stabilito all'Università di Toronto; Primo congresso internazionale di psicologia; Il primo laboratorio di psicologia in Francia è stabilito alla Sorbona; Théodule-Armand Ribot è nominato professore di psicologia sperimentale all'università della Francia; Prima traduzione cinese di un libro occidentale di psicologia, filosofia mentale di Joseph Raven, traduzione effettuata da Yan Yougjing

1890
1890 La riforma di Benjamin Constant introduce le nozioni della psicologia nei programmi di studi delle scuole brasilianeWilliam James pubblica i Principles of Psychology; James McKeen Cattell pubblica Mental tests and measurements.Christian von Ehrenfels pubblica About the qualities  of the gestalt; Pierre Janet succede a Charcot a capo del "Laboratorio psicologico" alla Salpètriere; Yuzero Motora diviene Professore di psicologia all'Università Imperiale di Tokyo
1891 Odilon Goulart scrive gli studi di psicoclinici sull'afasia; Il primo laboratorio di psicologia in Belgio è stabilito a Lovanio
1892 William James scrive The stream of consciousness; L'associazione psicologica statunitense è fondata, con 42 membri; Edward Titchener introduce lo strutturalismo in America;
1893 Ezequiel Cháves viene nominato primo professore di psicologia in Messico; Oswald Külpe pubblica Outline of Psychology; Il primo laboratorio di psicologia in Olanda è fondato a Groninga; Viene fondato il laboratorio di psicologia sperimentale all'Università di Iaşi, Romania
1894 John Dewey pubblica The ego as cause; Cattell e Baldwin fondano Rassegna psicologica, Indice psicologico e Monografie psicologiche; Il primo laboratorio di psicologia in Austria è fondato all'Università di Graz
1896 John Dewey pubblica nella revisione psicologica il suo famoso articolo The Reflex Arc Concept in Psychology; Lightner Witmer stabilisce all'University of Pennsylvania una clinica di psicologia, la prima clinica psicologica in America e tra le prime al mondo; Benjamin stabilisce il laboratorio di psicologia e linguistica sperimentali all'Università di Rennes
1897 William Wundt pubblica Outlines of PsychologyLaboratori di psicologia vengono fondati all'Università di Cambridge e all'Università di Londra; Il primo laboratorio di psicologia in Polonia viene fondato all'Università di Cracovia; Angelo Mosso pubblica il testo Fisiologia dell'uomo nelle alpi, in cui studia gli effetti psicologici e fisiologici dell'arrampicamento in montagna
1898 Edward Titchener pubblica The postulates of a Structural Psychology; Thorndike pubblica Animal Intelligence; Baldwin, Cattel & Jastrow pubblicano Physical and mental tests. Horacio Pinero fonda un laboratorio di psicologia a Buenos Aires; Emile Durkheim pubblica gli Individuelles di Représentations et i collectives di représentations
1899 H. S. Jennings pubblica The Psychology of a Protozoan, successivamente The Behavior of Paramecium; W. Caldwell pubblica The postulates of a structural psychology

1900
1900 Sigmund Freud pubblica L'interpretazione dei sogni; Appare il primo volume di Wundt: Völkerpsychologie; William L. Stern pubblica On the Psychology of the Individual  Differences; Carl Gustav Jung è nominato assistente di Bleuler; Pierre de Coubertin, l'uomo che ha fondato i giochi olimpici moderni, conia il termine psicologia dello sport nel suo articolo The Psychology of Sport
1901 Edward Titchener pubblica fra 1901 e 1905 i quattro volumi del suo Manual of Experimental Psychology; Sigmund Freud pubblica La psicopatologia della vita quotidiana; James Baldwin pubblica la prima edizione del suo Dizionario di Filosofia e di Psicologia; Pierre Janet e George Dumas fondano la French Psychological Society; Gabriel Tarde pubblica L'Opinion de la Foule
1902 Ebbinghaus pronuncia la celebre frase "La Psicologia ha una storia breve ma un lungo passato"; Il medico Luis Simarro diventa il primo professore di psicologia in Spagna
1903 William Stern usa il termine "Psicotecnica"; Il primo laboratorio di psicologia del Giappone è istituito all'Università di Tokyo
1904 William James pubblica Does consciousness exist? e A world of pure experience; Cattell e Baldwin fondano Psychological Bulletin; James R. Angell pubblica Psychology: An Introductory  Study of the Structure and Function of Human Consciousness; Ezequiel Chaves traduce in spagnolo gli Elements of Psychology di Titchener; Karl Pearson pubblica uno studio sull'eredità delle caratteristiche mentali umane; Charles Spearman pubblica il suo primo articolo sull'intelligenza; James e W.H.Rivers pubblicano il British Journal of Psychology; viene stabilito in Francia il Journale de Psychologie Normale et Pathologique; viene fondata la Società Tedesca di Psicologia (Deutsche Gesellschaft für Psychologie).
1905 Alfred Binet pubblica i nuovi metodi per la diagnosi del livello intellettuale dei "subnormali".
1906 Medeiros organizza un laboratorio di psicologia educativa; H. S. Jennings pubblica The Behaviour of Lower Organisms; James McKeen Cattell pubblica la prima edizione degli American Men in Science; Ivan Pavlov pubblica i suoi risultati per quanto riguarda il condizionamento classico; L'Istituto di Psicologia Applicata è fondato a Berlino; la Psicologia compare nel programma di studi dell'Università Egiziana.
1907 James R. Angell pubblica The Province of Functional Psychology, il manifesto del Funzionalismo; Lightner Witmer pubblica Clinical Psychology; Carl G. Jung pubblica The Psychology of Dementia Praecox; Alfred Adler pubblica il suo lavoro principale: A Study of Organic Inferiority and Its Psychical Compensation; il fisiologo Vladimir Betcherev pubblica Objective Psychology; William fonda il für Angewandte Psychologie (giornale di psicologia applicata), il primo giornale psicologico dedicato alla psicologia applicata
1908 William McDougall pubblica An Introduction to Social Psychology; Edward Ross pubblica Social Psychology: an outline and source book; Scott pubblica  Psychology of Advertising; Hugo Münsterberg tenta in suo libro di applicare la psicologia ai problemi legali; La Sociedad Argentina de Psicologia (società di psicologia dell'Argentina) è stabilita; Il primo laboratorio di psicologia del Cile è fondato alla Universidad de Cile; Alfred Binet e Theodor Simon cominciano a sviluppare le prove per la misura dell'intelligenza nei bambini; Viene creato un laboratorio psicologico all'università della Nuova Zelanda
1909 Robert Yerkes e Sergius Morgulis pubblicano The method of Pavlov in animal psychology; Maria Montessori pubblica Corso di pedagogia scientifica.

1910
1911 - Alfred Adler lascia Sigmund Freud, per formare la sua propria scuola di pensiero, accusa Freud di dare troppa enfasi al sesso e di basare la sua teoria sulla propria infanzia.
1912 - Max Wertheimer pubblica i suoi studi sperimentali sulla percezione del movimento, considerato il manifesto della Psicologia della Gestalt
1913 - Carl Jung lascia i freudiani per sviluppare le sue teorie, soffrendo l'incapacità di Freud di riconoscere la religione e la spiritualità come fondanti dell'essere umano. La sua nuova scuola di pensiero è conosciuta come Psicologia analitica.
1913 - Metodi applicati alla psicoterapia da parte del gruppo di Jacob Levi Moreno a Vienna. I suoi nuovi metodi, che hanno dato risalto allo spontaneità e all'interazione, successivamente saranno conosciuti come Psicodramma e Sociometria.
1913 - La psicologia, dal punto di vista di un comportamentista viene pubblicato da John Watson, l'articolo è considerato il manifesto del comportamentismo.

1920
1920 E. Frost pubblica nel Journal of Applied Psychology l'articolo What industry wants and does not want from the psychologists. John B. Watson e Rosalie Rayner pubblicano Conditioned emotional reactions. William McDougal pubblica The group mind. Viene fondato il primo giornale spagnolo dedicato anche alla psicologia: Archivos de Neurobiología, Psicología, Histología, Fisiología, Neurología y Psiquiatría. Il primo reparto cinese di psicologia è fondato all'Università di Nanjing.
1921 Wolfgang Köhler, Kurt Koffka e Max Wertheimer fondano il giornale Psychologische Forschung per esporre le teorie della Gestalt. Il primo reparto di psicologia in Australia è stabilito all'Università di Sydney.
1922 Viene fondata la Lega brasiliana di igiene mentale. Edward Tolman pubblica A new formula for behaviorism. John Dewey pubblica La natura umana ed il comportamento. Koffka redige nello Psychological Bulletin la dichiarazione introduttiva della posizione della Gestalt per gli psicologi americani. Walter Lippman pubblica L'opinione pubblica. L'antropologo Levy-Bruhl pubblica La mentalité primitive.
1923 Waclaw Radecki arriva in Brasile; viene istituito il laboratorio di psicologia di Engenho de Dentro; Sigmund Freud pubblica The Ego and the Id; Max Wertheimer pubblica Laws of organization in perceptual forms.
1924 Medeiros e Albuquerque pubblicano il primo libro brasiliano sui test psicologici. Le prove di Isaias Alves funzionano nell'adattamento brasiliano della scala di Binet-Simon. Floyd Allport pubblica Social Psychology. L.L.Thurstone pubblica La natura dell'intelligenza. Max Wertheimer pubblica La Teoria della Gestalt. Viene fondata l'Associazione Psicologica Indiana.
1925 Ulisses Pernambuco fonda a Recife l'Istituto di orientamento e selezione professionale di Pernambuco. Lourenço Filho ottiene la cattedra di psicologia all'Escola Normal de São Paulo. Harvey Carr pubblica La Psicologia: uno studio sull'attività mentale. E. K. Strong pubblica La psicologia della vendita e della pubblicità. Lo psicoanalista viennese Karl Abraham pubblica studi psicanalitici circa la formazione del carattere.
1926 Compaiono i primi lavori dell'Istituto di Igiene situato a São Paulo. Viene pubblicato Measurement of Intelligence by Drawings di Florence L. Goodenough. Thophilos Voréas, allievo di Wundt, insegna in un corso di Psicologia alla Facoltà di filosofia all'Università di Atene, dove viene fondato il Laboratorio di Psicologia. Viene fondato l'Indian Journal of Psychology.
1927 Lourenço Filho pubblica Contribution to the Experimental Study of the Habit. Henri Piéron arriva a São Paulo per insegnare Psicometria e Psicologia Sperimentale. Hugo Münsterberger pubblica On the witness stand. Muore Edward Titchener. Prima edizione degli Psychological Abstracts, la principale fonte bibliometrica della psicologia scientifica internazionale fino agli anni novanta. Prima edizione del Journal of General Psychology. Viene istituita l'Associazione Internazionale di Psicologia Applicata. Kurt Koffka emigra in America. Lo psicologo Wolfgang Köhler, della scuola della Gestalt, pubblica La mentalità delle scimmie. La valutazione psicologica per i candidati ai gradi di Ufficiale diventa obbligatoria nell'Esercito Tedesco. La All-Union Society for Psychology Engineering and Applied Psychophysiology viene fondata nell'URSS. Il Research Center for Economic Psychology viene fondato a Vienna.
1928 L. T. Troland pubblica il primo testo generale che caratterizza la motivazione di parola nel titolo principale, The Fundamentals of Human Motivation. Ezequiel Chaves pubblica in Messico Ensayo de psicologia de la adolescencia (Essay on adolescency psychology). In URSS viene istituito il giornale Psikhofiziologia truda i psikhotekhnika, successivamente chiamato Sovetskaia psikhotekhnika. Viene aperto l'Istituto di ricerca per la Psicologia all'Accademia cinese delle Scienze. EL-Kabbani, psicologo egiziano, conduce la prima ricerca psicologica empirica su 4.000 scolari. Louis Leon Thurstone pubblica nella rivista "American Journal of Sociology" l'articolo "Attitudes Can Be Measured", che verrà considerato una prima definizione di campo della psicologia sociale.
1929 Waclaw Radecki pubblica Tratado de Psicologia. Edward Boring pubblica la prima edizione della sua celebre History of Experimental Psychology. Thurstone e Chaves pubblicano La misura dell'atteggiamento. Carl Murchison pubblica The Psychological Register. Prima edizione del Journal of Social Psychology. Karl Lashley pubblica Brain Mechanisms and Intelligence. W. B. Cannon introduce il concetto moderno di Omeostasi nel libro ìBodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage. L'Institute of Human Relations viene fondato a Yale. Wolfgang Köhler pubblica An Old Pseudoproblem. Il College of Arts of University del Cairo e Higher Institute of Education inviano i propri migliori laureati a studiare psicologia in Europa. Mohhamed M. Detto è nominato primo professore di psicologia nell'Higher Institute of Education del Cairo.

1930
1930 Burrhus Skinner pubblica il suo primo studio sperimentale, sui riflessi condizionati. Karl Lashley pubblica I meccanismi neurali di base nel comportamento. Enrique Mouchet riorganizza la società di Buenos Aires della psicologia. Viene fondato il primo laboratorio psicologico di formazione del Higher Institute of Cairo. Henri Ferguson tiene conferenze sulla psicologia sperimentale all'università di Dunedin, Nuova Zelanda.
1931 Enrique Mouchet ha fondato l'Istituto di psicologia dell'università di Buenos Aires. Viene fondata l'associazione di psicologia applicata giapponese.
1932 José Leme a Riode Janeiro  e Sylvio Rabello a São Paulo, introducono il Rorschach nel Brasile. Edward Tolman pubblica Purposive Behavior in Animals and Men. Rensis Likert impiega un approccio empirico alla misura dell'atteggiamento. Frederick Bartlett pubblica Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology.
1933 Floyd H. Allport pubblica il comportamento istituzionale I tentativi di Dorothy Thomas sistematize e misurano l'osservazione di comportamento sociale Waclaw Radecki arriva nell'Uruguay ed insegna un corso della psicologia generale Alfred Adler pubblica sul senso della vita C. G. Jung diventa professore all'università politecnica federale a Zurigo Wertheimer e Kurt massimi Lewin emigrano in America L'unione britannica dello psicologo pratico è stabilita La sezione psicologica di ingegneria dell'istituto di Dichiarare per la psicologia sperimentale si abolisce nel U.S.S.R. La società giapponese per la psicologia animale è stabilita
1934 Plinio Olinto pubblica la psicologia La psicologia di disciplina diventa obbligatoria in alcuni corsi dello studente non laureato Alfred Adler emigra in America L'istituto americano dell'opinione pubblica è fondato Jacob Levi Moreno introduce la tecnica sociometrica di misura Jacob Moreno pubblica chi sopravvivere? L'associazione psicologica norvegese (Norsk Psykologforening) è stata stabilita Il primo clinico psicologico nell'Egitto fondato al più alto istituto di formazione
1935 Sylvio Rabello pubblica la psicologia dell'illustrazione infantile Jean Maugué comincia ad insegnare la psicologia in bachelor in filosofia, rimanente fino al
1944 B. F. Skinner distingue il condizionamento pavloviano ed il condizionamento operante che condizionano nei due tipi di carta di riflesso condizionato e di Pseudo-Tipi Wolfgang Köhler e Kurt Goldstein emigrano in America Carl Murchison pubblica il manuale della psicologia sociale Egon Brunswik è invitato da Edward Tolman per spendere un anno come conferenziere di visita al collega di ricerca all'università di California, Berkeley Alfred Adler stabilisce il giornale internazionale della psicologia specifica Il henry Murray di Christiana Morgan e sviluppa il TAT - prova di Apperception tematico Walter Blumenfeld arriva nel Perù e funziona all'istituto della psicologia a Universidad San Marcos Wolfgang Köhler lascia la sua sedia a Berlino Kurt Koffka pubblica i principii del gestaltismo
1936 Noemi Silveira presuppone l'insegnamento della psicologia educativa al Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São Paulo La società per lo studio psicologico sociale delle edizioni è fondata Muzafer Sherif pubblica la psicologia delle norme sociali L'imposizione di Erwin pubblica il caso di A di mania con le relative implicazioni sociali Ha fondato la prima sedia indipendente della psicologia in Finlandia
1937 Il laboratorio psicologico fa Engenho de Dentro è stato incorporato dall'università de Brasile Gordon Allport pubblica il suo lavoro più significativo: Personalità: interpretazione psicologica B. F. Skinner usa per la prima volta il operant di termine ed applica il dichiarante di termine al tipo pavlovian di riflesso Donald O. Hebb rinvia nel Canada come collega dell'istituto neurologico di Montréal Primo programma di psicologia in scuola di filosofia e letteratura dell'università autonoma nazionale de Messico (UNAM) Anna Freud pubblica il ego ed i meccanismi di difesa Karen Horney pubblica la personalità neurotic del nostro tempo
1938 Sylvio Rabello pubblica la rappresentazione del tempo nel bambino Djacir Menezes pubblica a Fortaleza il dizionario della psicologia pedagogica B. F.Skinner pubblica il comportamento degli organismi Il henry Murray pubblica le esplorazioni nella personalità D. Katz e R. L. Schank pubblicano la psicologia sociale Lo psicologo rumeno Florian Stefanescu-Goanga stabilisce il Revista de Psichologie M. B. Hushiyar stabilisce il primo laboratorio psicologico e pubblica il primo manuale sperimentale iraniano di psicologia (psicologia sperimentale)
1939 Arthur Ramos pubblica i bambini di problema John Dollard, Neal Mugnaio ed i collaboratori presentano l'ipotesi della frustrazione - aggressione, nella frustrazione del libro e nell'aggressione L'associazione psicologica canadese è stata stabilita da 38 membri fondanti Lo psicologo spagnolo Mercedes Rodrigo arriva in Colombia Emilio Mira y Lopez presenta nella società reale della medicina a Londra il miokinetico PMK del de psicodiagnostico della prova Un corso di psicologia è insegnato all'università di Hong Kong

1940
1941 B. Moore & B. Fine pubblicano una storia della psicologia medica Il Instituto de Psicologia è establishedat il Universidad il de Cile La scuola psicologica sperimentale nel Perù è stabilita al Instituto Psicopedagogico Nacional Il primo addestramento tedesco dell'università dell'esame e del professionista del diploma in psicologia è stabilito in Germania
1942 S.R.Hathaway e McKinley pubblicano l'inventario di personalità del Minnesota Multiphasic - MMPI Carl Rogers sviluppa la terapia concentrata sul paziente Il Sociedad de Estudios Psicológicos, Psiquiátricos y Disciplinas Conexas è stabilito nell'Ecuador
1943 Clark L. Hull pubblica i principii di comportamento Clifford Morgan pubblica la psicologia fisiologica, un testo standard per le decadi Enrique Mouchet pubblica Percepcion, razon di instinto y Bruno Bettelheim pubblica il comportamento specifico e totale nelle situazioni estreme L'imposizione di Erwin pubblica alcune funzioni della dispersione convenzionale schizophrenic di pensiero.
1944 Plinio Olinto segue un panorama compreso dell'esperimento in psicologia sperimentale nel Brasile Donald O. Hebb postula la teoria del complessivo delle cellule
1945 Annita Marcondes de Cabral ed Otto Klineberg generano la società della psicologia di São Paulo Kurt Lewin organizza il centro di ricerca per il dynamics del gruppo nell'istituto di Massachusetts di tecnologia I primi STATI UNITI dichiarano la legge per la certificazione o il licensure degli psicologi è stato firmato da Governor Raymond Baldwin di Connecticut. Otto Fenichel pubblica le teorie psicanalitiche dei neuroses K. Duncker pubblica nelle monografie psicologiche periodiche l'articolo famoso sulla soluzione dei problemi Il giornale della psicologia clinica è fondato Il giornale egiziano del giornale della psicologia, pubblicato da Yousif Mourad e da Mustapha Ziwar, è stabilito Il ramo australiano della società psicologica britannica è stabilito
1946 Fritz Heider pubblica gli atteggiamenti e l'organizzazione conoscitiva Il primo numero di psicologo americano è pubblicato Bela Székely pubblica le prove di Los Il decreto 1023 regola la formazione degli psicologi nel Cile La psicologia come professione comincia nel Guatemala Il giornale Revista de Psicología General y Aplicada è stabilito in Spagna L'associazione psicologica coreana è stabilita
1947 Jerome Bruner ed il goodman di Cecile pubblicano il valore e hanno bisogno di come fattori d'organizzazione nella percezione PublishesPersonality di Gardner Murphy: un metodo biosocial all'origine ed alla struttura Kurt Goldstein pubblica l'organismo: Un metodo holistic a biologia derivata dai dati di patologia in uomini Roger Barker e Herbert Wright stabiliscono la stazione psicologica del campo del Midwest dedicata allo studio sulla psicologia ecologica La Universidad de Chile del Faculdad de Filosofia de inizia il professionalization degli psicologi La psicologia come professione comincia in Colombia Stabilito in Francia il titolo universitario (patente de psychologie) in psicologia La società psicologica belga è stabilita Jaime Zaguirre stabilisce la prima unità di servizi neuropsychological di Philipino all'ospedale del V. Luna General
1948 B. F. Skinner pubblica Walden due E. C. Tolman pubblica le mappe conoscitive di carta in ratti ed in uomo Kenneth MacCorquodale e Paul Meehl pubblicano su una distinzione fra le variabili ipotetiche di intervento e delle costruzioni Ha stabilito il Instituto de Psicologia y Investigaciones Psicologicas nella La Universidad il San Carlos del Faculdad de Humanidades de, nel Guatemala Il C. G. Jung Institute è stabilito a Zurigo La psicologia come oggetto indipendente dell'università comincia ad essere studiata in Cecoslovacchia L'associazione egiziana per le società psicologiche (EAPS) è stabilita. Alfred Kinsey pubblica "Sexual Behaviour in the Human Male (Il comportamento sessuale dell'uomo) il primo dei due volumi che comporranno i Rapporti Kinsey.
1949 Il giornale Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, Arquivos Brasileiros de Psicologia successivo è fondato Jerome Bruner ed il postino del leo pubblicano sulla percezione del incongruity: un paradigma Donald O. Hebb pubblica l'organizzazione di comportamento George Mugnaio e Frederick Frick pubblica Behavioristics statistico e le sequenze delle risposte La scala di intelligenza di Wechsler per i bambini in primo luogo è stata pubblicata Gilbert Ryle pubblica il concetto della mente Shannon ed il tessitore pubblicano la teoria matematica della comunicazione Un congresso circa formazione scientifica e professionale in psicologia è tenuto a Boulder, Colorado L'associazione giapponese di dynamics del gruppo è stabilita

1950
1950 Seconda edizione di alesaggio della storia di psicologia sperimentale Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson & Sanford pubblicano la personalità autoritaria Theodor Newcomb pubblica la psicologia sociale George Homans pubblica il gruppo umano Alan Turing pubblica il materiale di calcolo e l'intelligenza Le balle del Robert introduce l'analisi trattata internazionale Ha stabilito la società messicana della psicologia Fondato all'università centrale de Ecuador l'istituto di psicologia L'associazione psicologica dell'Israele è stabilita
1951 L'unione internazionale della scienza psicologica (IUPS), unione internazionale successiva delle scienze psicologiche (IUPsyS) è fondata La società di Interamerican della psicologia è fondata nel Messico L'istituto dell'Accademia cinese di psicologia della scienza è fondato
1952 Egon Brunswick pubblica la struttura concettuale della psicologia Salomon Asch pubblica la psicologia sociale Frederic Bartlett pubblica pensa e concepire: Esperimenti di psicologia pratica La società psicologica spagnola è stabilita L'associazione educativa giapponese di psicologia è stabilita
1953 L'associazione americana della psicologia pubblica il primo codice dell'etica degli psicologi B. F. Skinner pubblica la scienza ed il comportamento umano Leon Festinger e Daniel Katz pubblicano i metodi di ricerca nelle scienze del comportamento C. Hovland, I. Janis e H. Kelley pubblicano la comunicazione e la persuasione: studi psicologici sul cambiamento di opinione Il del Uruguay del Sociedad de Psicologia è stabilito Una scuola postlaurea della psicologia al theUniversity di Madrid è stabilita Iraj Ayman stabilisce la prova e l'unità di orientamento professionale alla missione di funzionamento tecnico degli STATI UNITI in Tehran
1954 L'associazione brasiliana degli psicologi è stabilita Nel giornale Arquivos Brasileiros de Psicotécnica un progetto di legge circa la formazione e la regolazione della professione dello psicologo è pubblicato Gordon Allport pubblica la natura del pregiudizio Leon Festinger postula la teoria del processo sociale di confronto Abraham Maslow sviluppa una teoria hierarquical di personalità umana nella motivazione e nella personalità del libro B. F. Skinner dimostra all'università di Pittsburgh una macchina destinata per insegnare l'aritmetica, usando un programma didattico L'acta Psiquiatrica y Psicologicade America Latina del giornale è stabilito in Argentina Il Sociedad Peruana de Psicologia è stabilito
1955 Lo psicologo sociale Richard Crutchfield pubblica la conformità ed il carattere dell'articolo L'asta quadra di collegamento di George pubblica la psicologia delle costruzioni personali La validità della costruzione dell'articolo dei rifugi J. Cronbach e del Paul Meehl nei test psicologici è stata pubblicata Ha stabilito il Federacion Colombiana de Psicologia (federazione colombiana di psicologia) Ha stabilito la formazione in psicologia al Universidad il San Marcos al Perù Il giornale della psicologia analitica è stabilito a Londra Il cooper Sud-Africano di David dello psychiatrist arriva in Inghilterra Un reparto di psicologia è stabilito all'università de Queensland, Australia
1956 Jerome Bruner e collaboratori pubblica lo studio di A su pensare George A. Mugnaio pubblica nella revisione psicologica il suo articolo famoso sul numero magico sette Salomon Asch pubblica i suoi studi circa conformità I postulati del U. T. Place nell'articolo è la coscienza il processo del cervello?, la prima dichiarazione moderna della teoria di identità Lo psychiatrist svizzero Ludwig Biswanger pubblica tre forme dell'esistenza frustrata: Extravagance, idiosincrasia ed affectation Il giornale CeskolovenskaPsychologie (psicologia cecoslovacca) è fondato La legge no. 198 regola la pratica clinica degli psicologi nell'Egitto
1957 Leon Festinger pubblica la teoria del dissonance conoscitivo B.F. La sbucciatrice e Charles B. Ferster pubblicano, dopo cinque anni di collaborazione, i programmi del libro del rinforzo B. F. Skinner pubblica il comportamento verbale H. J. Eysenck pubblica gli effetti di psychotherapy: una valutazione L. Cronbach pubblica le due discipline della psicologia scientifica I deInvestigaciones Psicologicas di Instituto è fondato al Universidad il de Costa Rica La società psicologica finlandese è stabilita
1958 Elementi dell'articolo dell'Allen Newell, di Marvin E. Shaw e del Herbert A. Simon di una teoria di soluzione dei problemi umana, la prima esposizione del metodo information-processing in psicologia Herbert Feigl pubblica 'il mentale 'e "il fisico medica " Howard A. Rusk pubblica la medicina di riabilitazione, in cui suo suggerisce che circa a metà degli adulti fisicamente disabled richiederebbe i servizi psicologici raggiungere un adattamento ragionevole Donald Broadbent pubblica la percezione e la comunicazione Offerto in Francia un doctorate con un'opzione in psicologia La società psicologica cecoslovacca e la società psicologica slovacca sono state fondate La prova di completamento del modello (PATCO), inventata dall'istituto nazionale sudafricano di ricerca personale, è applicata ai boscimani nomadi durante i primi e second(1959) alle spedizioni di Kalahari
1959 Wolfgang Köhler pubblica oggi il gestaltismo - Viene pubblicato il libro di John W. Thibaut e di Harold H. Kelley "la psicologia sociale dei gruppi" - Viene pubblicato L'articolo di J. P. Guilford le tre facce di intellect - Il linguista americano Noam Chomsky pubblica la sua revisione del comportamento verbale del libro precedentemente pubblicato da B. F. Skinner J. J. C. Smart pubblica le sensazioni dell'articolo ed il processo del cervello Iraj Ayman stabilisce il primo reparto psicologico dell'Iran all'università dell'insegnante nazionale in Tehran A Tananarive, il Madagascar, il C.C.T.A/C.S.A. La riunione degli esperti della psicologia di base delle popolazioni di Africanand Madagascan è tenuta

1960
1960 G. Sperling pubblica il relativo articolo sulla memoria sensoriale Robert Watson pubblica la storia dell'articolo della psicologia: una zona trascurata Milton Rokeach pubblica la mente aperta e chiusa La prima scuola della psicologia professionale è stabilita nel Messico L'associazione sociale giapponese di psicologia è stabilita
1961 Prima edizione del giornale di psicologia humanistic Carl Rogers pubblica sul diventare una persona Il manuale della psicologia clinica, pubblicato da Benjamin Wolman, in primo luogo è stato pubblicato Modelli dell'amministrazione, un limite del libro di Rensis Likert i nuovi in psicologia organizzativa, sono stati pubblicati. Michael Argyle e l'articolo del decano di Janet Occhio-Si mettono in contatto con, distance e l'affiliazione è stata pubblicata in Sociometry. Hans Toch pubblica la psicologia legale e criminale, il primo manuale psycholegal Un programma di psicologia è stabilito all'università di ville di las, Cuba
1962 Creazione dei corsi del bachelor e la professione dello psicologo L'università di São Paulo assume Fred Keller Michael Murphy ed il prezzo del Richard hanno trovato l'istituto di Esalen a Sur grande, nella California L'associazione psicologica del Philipinnes è stabilita
1963 Pedro Parafita Bessa genera il corso della psicologia al Universidade de federale Minas Gerais Sigmund Koch pubblica la psicologia: uno studio su una scienza [Koch, S. (Ed.). (1959). Psychology: a study of a science. McGraw-Hill cfr. https://psycnet.apa.org/record/1959-15009-000] Neil Smelser pubblica la teoria di comportamento collettivo J. A. Ritchie pubblica a Wellington, Nuova Zelanda il libro fare di un maori: Un'inchiesta di un paese che cambia
1964 Fred Keller, Carolina M. Bori, Rodolpho Azzi e J. G. Sherman installa il reparto della psicologia del Universidade de Brasília Stanley Milgram pubblica il obedience ad autorità Emersione di psicologia humanistic come "terza forza" in psicologia T. W.Wann pubblica Behaviorism e Phenomenology: basi di contrapposizione per psicologia moderna L'unione Cubana de Psicologia è stabilita Il Sociedad Salvadorena de Psicologia è stabilito Lo storico iugoslavo della psicologia Kruno Kristic pubblica nell'acta Instituti Psychologici Universitatis Zagabrensis del giornale l'articolo Marko Marulik. Il autor del termine "psicologia" L'associazione degli psicologi rumeni è stabilita
1965 Il regime militare dissolve il reparto della psicologia del Universidade de Brasília Il colore marrone di Roger pubblica la psicologia sociale Analises del Robert Zajonc il processo di facilitazione sociale Il giornale per la storia delle scienze del comportamento è fondato Un congresso tenuto in Swampscott, Massachusetts, stabilisce il campo della psicologia della Comunità Il Asociación Panameña de Psicologos è stabilito T'Sao Jih-chang traduce la psicologia sperimentale dello Schlossberg e di Woodward in cinese Il giornale del Pakistan della psicologia è stabilito Il primo laboratorio della psicologia sperimentale in Africa secondaria-saarian indipendente è stabilito nello Zambia
1966 J. J. Gibson pubblica i sensi considerati come sistema percettivo Gli studi del libro di Jerome S. Bruner nello sviluppo conoscitivo sono stati pubblicati. L'esame ad alta velocità dell'articolo di Saul Sternberg nella memoria umana è stato pubblicato nella scienza Il programma del primo padrone in psicologia humanistic è stabilito nel reparto di psicologia del Sonoma Dichiara l'università La prima legislazione federale per proteggere gli oggetti animali di ricerca, la Legge di protezione degli animali, è stata promulgata Ha stabilito il Sociedad Paraguaya de Psicologia La psicologia come vietato come oggetto dell'università, l'istituto della psicologia in Accademico cinese delle scienze è chiusa e la pubblicazione delle pubblicazioni e dei libri di psicologia è cessata in Cina Lo psicologo iraniano A. A. Siyassi pubblica nel persiano la scienza del libro della mente o della psicologia dal punto di vista di formazione La società psicologica australiana è stabilita
1967 Il giornale Revista Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal della psicologia è stabilito Rollo maggio pubblica la psicologia ed il Dillema umano Hilary Putnam suggerisce l'idea della realizzabilità multipla delle proprietà mentali Robert Watson stabilisce la prima storia del programma di psicologia PHD nel mondo Il reparto della psicologia al Universidad Autonoma de Santo Domingo nella Repubblica Domenicana è stabilito Ulric Neisser pubblica la psicologia conoscitiva
1968 Abraham Maslow pubblica verso una psicologia di essere L'enciclopedia internazionale delle scienze sociali è pubblicata Ha stabilito il Colegio de Psicólogos il de Cile (unione degli psicologi) Lourdes García-Averasturi stabilisce in Cuba il gruppo nazionale della psicologia David Armstrong pubblica una teoria materialistic della mente Cheiron, le organizzazioni internazionali per la storia delle scienze del comportamento e sociali è stabilito Il reparto della psicologia all'università di Hong Kong e della società psicologica de Hong Kong è stabilito L'associazione psicologica dell'Iran è stabilita Il giornale coreano della psicologia è stabilito L'associazione psicologica del Pakistan ha tenuto la relativa prima riunione in Dhaka Un reparto della psicologia è stabilito nell'università de Zambia
1969 Gregory Bateson pubblica la schizofrenia e la famiglia; Albert Bandura pubblica i principii di modifica del comportamento Gardner Lindzey & Elliot Aronson pubblica la seconda edizione del manuale della psicologia sociale Joseph Wolpe pubblica la pratica della terapia di comportamento Elizabeth Kubler-Ross pubblica sulla morte e sul morire Ruben Ardila fonda in Colombia il giornale dell'America latina della psicologia Il Revista Argentina de Psicologia è stabilito Lewis Brandt e Wolfgang Metzer pubblicano 'la realtà, 'che cosa significa?

1970
1970 La psicologia humanistic di associazione genera l'istituto humanistic di psicologia come istituto di ricerca ed educativo Lo psicologo francese Francois Lapointe pubblica nello psicologo americano del giornale le origini dell'articolo e gli sviluppi della psicologia di termine Primo congresso internazionale dell'invito su psicologia humanistic a Amsterdam Stanislav Kratochvil pubblica nello psychotherapy della Cecoslovacchia: Metodi, metodi e ricerca
1971 R. Shepard & J.Metzler pubblica la rotazione mentale dell'articolo degli oggetti tridimensionali B. F. Skinner pubblica oltre la libertà e la dignità H. Rimoldi stabilisce il centro interdisciplinare di ricerca in psicologia matematica e sperimentale Lo psychiatrist italiano Franco Basaglia pubblica l'istituzione negata La Legge psicologica di pratiche governa la pratica psicologica nello Zimbabwe
1972 A. Newell & H. Simon pubblicano la soluzione dei problemi umana Ron Harré e Paul Secord pubblicano la spiegazione di comportamento sociale R. A. LeVine e D. T. Campbell pubblicano Ethnocentrism J. l'Israele e H. Tajfel pubblicano il contesto della psicologia sociale J. R. Eiser e W. Stroebe pubblicano la categorizzazione ed il giudizio sociale La sporgenza svizzera di Medard dello psychiatrist fonda a Zurigo il existential analitico dell'istituto di psychotherapy e psicosomatico
1973 Ha stabilito la facoltà della psicologia all'università nazionale de Messico (UNAM) Karl von Frisch, Konrad Lorenz e Nikollaas Tinbergen ricevono il premio Nobel nel riconoscimento dei loro studi sul comportamento degli animali Una legge autorizzante psicologica è stata adottata in Norvegia
1974 La prima convenzione annuale della società americana di Psicologia-Legge è tenuta Il giornale della psicologia nera in primo luogo è stato pubblicato dall'associazione degli psicologi neri. L'associazione egiziana per le società psicologiche pubblica il primo volume dell'annuario egiziano della psicologia La Legge medica, dentale e supplementare di professioni di servizio medico-sanitario governa la professione dello psicologo in Sudafrica
1975 Paul Feyerabend pubblica contro il metodo: Profilo di una teoria dell'anarchico di conoscenza Mary Henle pubblica la terapia di gestalt e di gestaltismo Il centro per lo studio avanzato in psicologia teorica è stabilito all'università dell'Alberta, Canada Il primo programma dell'università in psicologia della Comunità è offerto dal reparto di psicologia dell'università de Porto Rico a Rio Piedras Il Associacion Dominicana de Psicologia (associazione domenicana di psicologia) è stabilito William Sahakian pubblica la storia della psicologia
1976 L'associazione dell'America latina della psicologia sociale (ALAPSO) è stabilita V. Sexton e H. Misiak pubblicano la psicologia intorno al mondo J. Ehrenwald pubblica una storia di psychotherapy La psicologia è riconosciuta come scuola indipendente all'università di Avana Il Colegio de Psicólogos il de Bolivia è stabilito Ulric Neisser pubblica la cognizione e la realtà M. Billig pubblica i rapporti sociali del intergroup e di psicologia
1977 R. Schank & R. Abelson pubblicano gli scritti, i programmi, gli obiettivi e capire Alan Gauld & John Shotter pubblicano l'azione umana e la relativa ricerca psicologica Joseph Rychlak pubblica la psicologia di humanism rigoroso Sheldon Stryker si distingue fra la psicologia sociale psicologica e sociologica Un articolo da un gruppo dello psicologo all'università di Beijing suggerisce la rinascita della psicologia come disciplina accademica La legge degli psicologi regola la professione dello psicologo nell'Israele Nixon e Taft pubblicano la psicologia in Australia: Successi e prospetti
1978 Kelley e Thibaut pubblicano i rapporti tra persone: Una teoria di interdipendenza Il Laboratorio de Psicologia al Universidad il de Los le Ande, Merida, Venezuela è fondato Il giornale Boletin de Psicologia è fondato in La Habana, Cuba Il Federacion de Psicólogos il de Venezuela è stabilito La società colombiana della psicologia è stabilita Una nuova legge universitary riduce il periodo dello studio sulla psicologia in Cecoslovacchia da 5 a 4 anni La società cinese della psicologia è refounded
1979 J.J. Gibson pubblica il metodo ecologico alla percezione visiva; Lachman, Lachman & Butterfield pubblicano la psicologia conoscitiva e l'elaborazione dell'informazione: Un'introduzione Il giornale Revista Chilena de Psicologia è fondato Il und Gesellschaftskritik di Psychologie del giornale ha pubblicato due edizioni (1979/1980) sulla psicologia e sul fascismo che contengono parecchi studi sulla psicologia in Germania Nazista Le federazioni belghe degli psicologi è stabilita I promulges greci del Parlamento una legge che specifica le qualificazioni per la professione dello psicologo

1980
1980 M. J. Lerner pubblica la credenza in un mondo giusto è valutato che si su dieci doctorates assegnati in unito Dichiara in psicologia John Searle si presenta nelle menti dell'articolo, cervello e programma la discussione cinese della stanza Il blocchetto di Ned pubblica il primo volume delle letture in filosofia della psicologia Il Colegio Oficial de Psicólogos (unione dello psicologo) è stabilito in Spagna L'istituto della psicologia di Bucarest e l'insegnamento ufficiale della psicologia si aboliscono in Romaniabetween 1980 e 1989 La federazione belga dello psicologo pubblica il relativo codice dell'etica
1981 M. Rosenzweig valuta il numero totale di psicologo nel mondo per essere 260.000 L'associazione psicologica americana ha circa 50.500 membri Il giornale Revista de la Association Latinoamericana il de Psicologia sociale è stabilito nel Messico J. C. Turner e H. Giles pubblicano il comportamento di Intergroup Estabelecida das Associações Profissionais de Psicólogos di Federação un Européia
1982 D. Kahneman, P. Slovic ed A. Tversky pubblicano il giudizio sotto incertezza: Euristica e polarizzazioni David Marr pubblica la visione: una ricerca di calcolo sulla rappresentazione umana e sull'elaborazione delle informazioni visive L'istituto humanistic di psicologia cambia il relativo nome all'istituto di Saybrook La Psicología del Revista de Historia de del giornale è stabilita in Spagna L'Accademia della lingua araba a Cairo approva un dizionario i termini psicologici
1983 John R. Anderson pubblica l'architettura di cognizione Fodor jerry pubblica la modularità della mente La legge 58 legalizza la professione dello psicologo in Colombia Le nuove idee del giornale in psicologia è stabilita Il giornale di Japonese della psicologia clinica è stabilito Ha stabilito l'associazione psicologica della Sudafrica (PASA)
1984 Helmuth Krüger pubblica l'introduzione alla psicologia sociale S. T. Fiske e S. E. Taylor pubblicano la cognizione sociale Zenon Pylyshyn pubblica il calcolo e la cognizione Il giornale Revista Cubana de Psicologia è esblished in La Habana, Cuba Robert Farr e Serge Moscovici pubblicano le rappresentazioni sociali Oltre 400 allievi sono segnalati per ricevere il grado di laurea in psicologia in India
1985 Gardner Lindzey & Elliot Aronson pubblicano la terza edizione del manuale della psicologia sociale Howard Gardner pubblica la scienza della nuova mente Petr Rezek pubblica anonimo nelle conferenze de Praga sulla psicologia fenomenologica Legge n. 85-772 definisce il regulation professionale degli psicologi in Francia L'associazione industriale ed organizzativa giapponese è stabilita Ci è 58 uno psicologo accademico valutato in Nigeria e 22 nel Cameroon
1986 McClelland, il J. L. & Rumelhart, E. del D. pubblicano la serie di elaborazione distribuita parallela dei libri, Allan Paivio pubblica le rappresentazioni mentali: un metodo doppio di codice Robert Wyer, Jr. & Thomas Srull pubblica la cognizione umana dell'articolo nel relativo contesto sociale Willem Doise pubblica i livelli di spiegazione in psicologia sociale La consultazione psicologica diventa popolare in Cina La mania "humanistic" di psicologia della Cina, particolarmente la relativa "mania di Maslow" si è definita gradualmente e con vendita
1989 dei libri del Maslow  copie A. A. Shoarinejad pubblica in Tehran un dizionario delle scienze del comportamento
1987 18.000 psicologi valutati in Francia L'associazione psicologica del Pakistan pubblica un rapporto sul campione per la pratica di psychotherapy nel Pakistan Janak Pandey pubblica la psicologia del libro dei tre volumi in India: Il Dichiarare di arte 815 genti hanno registro professionale da funzionare come psicologi in Nuova Zelanda
1988 5.000 psicologi valutati in Germania e 2.160 in Norvegia Pubblicato in lingua ebraica il quarterly dell'Israele del giornale di psicologia
1989 I. Altman pubblica l'articolo centripeto e le tendenze della centrifuga in psicologia John Searle pubblica le menti, i cervelli e la scienza Un gruppo degli psicologi sperimentali stabilisce la società canadese per il cervello, il comportamento e le scienze conoscitive Diaz-Guerrero sviluppa uno dei progetti psicologici più significativi del Messico - Ethnopsychology messicano Dichiari la legge il no. 56 regola la professione dello psicologo in Italia La società di psicologia e di sviluppo del giornale all'università di Alahhabad, India è stabilita

1990
1990 Ha stabilito il peruvian del sindacato degli psicologi psicologo autorizzato.Psicologi stimati 15.000 nel Messico, fra 4.000 e 4.500 psicologi in India, 5.000 psicologi clinici valutati  nel Giappone.
1991 Ci sono 27.000 allievi registrati in Messico, L'associazione delle unità Accademiche in psicologia è stabilita in Argentina, varata la legge 360/1990 che regola la professione dello psicologo in Austria
1992 Aproximately 10.000 genti sta funzionando come gli psicologi in Argentina e 8.000 nel Canada La legge 30 regola lo studio laureato in psicologia in Colombia Aproximately 6.000 genti sta funzionando come psicologi in Polland, in 1.350 in Austria ed in 6.000 nel Belgio Aproximately 600 genti sta funzionando come gli psicologi nel Pakistan, 5.000 in India e 2.500 nell'Israele Il seminario internazionale "su sviluppo del bambino e su sviluppo nazionale" è stato organizzato in Yaounde, Cameroon Lle 5.000 - 6.000 genti valutata stanno lavorando come psicologi in Australia
1993 A. H. Eagly e S. Chaike pubblicano La psicologia degli atteggiamenti, Roger Sperry pubblica su American Psychology l'articolo L'effetto e la promessa della rivoluzione conoscitiva
1994 M. P. Zanna e J. M. Olson pubblicano La psicologia del pregiudizio, presente ne Il simposio di Ontario, volume 7, muore Roger Sperr, J. P. Leyens, V. Yzerbyt e G. Schadron pubblicano Gli stereotipi e la cognizione sociale, regolamentata la figura dello psicologo in Finlandia
1995 Il secondo del Mercosur del Encontros Integradores de Psicologos è tenuto in Buenos Ayres Prima emissione di psicologia, di politica pubblica e di legge Aproximately 1.200 gente sta funzionando come psicologi in Colombia La federazione europea degli psicologi professionisti Associaciation accetta il Meta-Codice dell'etica
1996 La parentela di Jaegwon pubblica la filosofia della mente Ha stabilito l'associazione guatemalteca della psicologia Un totale di 59 università canadesi ha programmi di psicologia e circa 10.000 psicologi sono riconosciuti legalmente per esercitarsi nella psicologia nel Canada. Circa 3.600 psicologi sono riconosciuti legalmente per esercitarsi nella psicologia in Cuba
1997 Il DOS Psicólogos del dispositivo di venipunzione Encontro Integrador fa Mercosul è tenuto a Montevideo con i partecipanti della Republica Argentina del Federación de Psicologos, dell'Uruguay del Conselho Federal de Psicologia (Brasil), del Colegio de Psicologos il de Cile, del Sociedad Paraguaya de Psicologia e del Coordinadoria de Psicologos, ha stabilito l'unione degli psicologi della Costa Rica Dado del Joseph Wolpe e di Hans Eysenck S. Russel, P. Oakes, N. Ellemers e S. A. Haslam pubblica la psicologia sociale di vita del gruppo e stereotipare
1998 Circa 3.700 psicologi sono riconosciuti legalmente per esercitarsi nella psicologia nel Cile Una 1.200 gente valutata sta lavorando come psicologi in Bolivia Una 1.700 gente valutata è riconosciuta legalmente per esercitarsi nella psicologia nel Paraguay Dadi M. T. Bazany, uno dello psicologo più importante della Cecoslovacchia
1999 Circa 100.000 psicologi sono riconosciuti legalmente per esercitarsi nella psicologia nel Brasile. Il da Silveira, uno di Nise dello psicologo junguian brasiliano più importante muore La psicologia nei Americas, pubblicati da Modesto Alonso e da Alice Eagly, è stata pubblicata da Interamerican Society della psicologia (SIP) 2000 Tenuto a Stoccolma, la Svezia, il congresso internazionale XXVII di psicologia

Note

Bibliografia

Voci correlate
Storia della psicologia
Storia della psicoanalisi
Storia della psicoterapia
Correnti e protagonisti del pensiero psicologico

Collegamenti esterni 
 Fonte:  di , Universidade Federal da Bahia, Brasile.

Storia della psicologia